Norvell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Norvell (Arkansas)
 Norvell (Kalifornien)
 Norvell Township (Michigan)

Norvell ist der Familienname von:

 John Norvell (1789–1850), US-amerikanischer Politiker